Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres E et Q.

Musique Audio 
 Égaliseur (equalizer, equaliser ou "EQ" en anglais), appareil ou logiciel de traitement du son

Biologie Chimie 
Eq est l'abréviation de équivalent Eq, unité de concentration

Sciences humaines 
 Emotional quotient, ou en français quotient émotionnel, capacité à utiliser les émotions et les sentiments.

Codes 
 EQ, TAME (code AITA)

Jeux 
 EverQuest, un célèbre jeu en ligne massivement multijoueur sorti en 1999.
 ElfQuest, une bande dessinée de Wendy et Richard Pini créée en 1978 et un jeu de rôle de 1984.

Entreprises 
 eQ, entreprise en Finlande

Automobile 
 EQ, une série de véhicules électriques à batterie fabriqués par le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz et commercialisé à partir de 2019.
Code